Последний довод королей:

 Последний довод королей () — крылатое выражение
 Последний довод королей — четырёхсерийный телевизионный фильм, снятый в СССР режиссёром Виктором Кисиным